Гбенга Олоукун (; 14 июня 1983, Ойо, Нигерия) — нигерийский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Участник Олимпийских игр (2004), чемпион Всеафриканских игр (2003) в любителях.

Любительская карьера 
На любительском ринге выступавшему в весовой категории свыше 91 кг Олоукуну удалось добиться определённых успехов.

В 2003 году Гбенга завоевал золотую медаль на Всеафриканских играх, проходивших в Абудже (Нигерия), победив в полуфинале камерунца Карлоса Такама. В финале турнира Олоукун победил известного египетского боксёра Мохамеда Реда Али. Менее чем через две недели после завершения турнира нигериец принял участие в 1-х Афро-Азиатских играх, состоявшихся в Индии. Гбенга уступил в полуфинале по очкам (9:35) узбекскому боксёру Рустаму Саидову и стал бронзовым призёром игр..

В 2004 году нигериец выступал на Олимпийских играх, но проиграл в первом круге олимпийского турнира по очкам (13:29) итальянцу Роберто Камарелле..

Профессиональная карьера 
После успешной любительской карьеры Гбенга в 2005 году дебютировал на профессиональном ринге. В сентябре 2006 года победил решением большинства судей, украинского боксёра, Ярослава Заворотнего (8-1).

В апреле 2007 года нокаутировал россиянина Алексея Варкина. Со статистикой 16-0 вышел против другого непобеждённого боксёра, немца сирийского происхождения, Мануэля Чарра, и потерпел своё первое поражение, уступив техническим нокаутом в 7-м раунде.

В следующем бою сенсационно победил бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе, Леймона Брюстера. Затем проиграл Рене Деттвилеру (24-2). Проиграл начинающему профессиональному боксёру, болгарину Кубрату Пулеву.

В марте 2010 года проиграл финну Роберту Хелениусу. В ноябре 2010 года нокаутировал немца казахского происхождения, Константина Айриха.

В 2011 году проиграл досрочно Карлосу Такаму в бою за титул чемпиона Африки по версии WBO.

1 мая 2012 года проиграл украинцу Вячеславу Глазкову.

В сентябре 2012 года проиграл по очкам немецкому боксёру Эркану Теперу, а в марте 2013 года спорно проиграл немцу Эдмунду Герберу. Решение было очень спорным.

Таблица боёв

Примечания

Ссылки 
 
 
 На сайте allboxing.ru 

Боксёры Нигерии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года